Drobex Centrum Cup 2017 – tenisowy turniej ITF kategorii ITF Men’s Circuit w sezonie 2017 z cyklu Drobex Centrum Cup rozgrywany w dniach 14–20 sierpnia 2017 roku w Bydgoszczy na kortach ceglanych o puli nagród wynoszącej 25 000 dolarów amerykańskich.

Gra pojedyncza

Zawodnicy rozstawieni

Drabinka

Faza finałowa

Faza początkowa

Pula nagród

Gra podwójna

Zawodnicy rozstawieni

Drabinka

Pula nagród

Uwagi

Bibliografia 
 

Bydgoszcz Centrum Cup
2017 w tenisie ziemnym
2017 w polskim sporcie